Višnjan-observatoriet (), är ett observatorium i Višnjan, Kroatien.

Det grundades 1992 och flyttades 2009 till Tičan.

Minor Planet Center listar observatoriet som Visnjan och som upptäckare av 108 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Višnjan-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Kroatien
Arkitekturåret 1992
1992 i Kroatien